Esistono più edifici denominati oratorio di San Giorgio
 Oratorio di San Giorgio a Faicchio
 Oratorio di San Giorgio a Fidenza
Oratorio di San Giorgio a Guastalla
 Oratorio di San Giorgio a Padova